Calliano (Piemont), település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében.
Calliano (Trentino-Alto Adige), település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében.